FBM kan syfta på:

 FBM – IATA:s kod för en flygplats i Lubumbashi, Kongo-Kinshasa, se Lubumbashi-Luano
 FBM – ett företag, se Freddy Burger Management
 FBM Marine – ett företag